Давид Прицкер:
 Прицкер, Давид Абрамович (1900—1978) — советский композитор.
 Прицкер, Давид Петрович (1917—1997) — советский историк и педагог.